Navnet Yellowstone er anvendt flere steder:

 Yellowstone National Park – en nationalpark i USA.
 Yellowstone Caldera – en caldera (en såkaldt supervulkan) under Yellowstone National Park.
 Yellowstonefloden – en flod i USA, som gennemløber nationalparken.
 Yellowstone Falls – to vandfald på Yellowstonefloden.